Openbook steht für:

 ein frei verfügbares E-Book, siehe Freie Inhalte #Anbieter freier Inhalte
 VIA OpenBook, ein Open-Source-Notebook von VIA
 eine Open-Book-Klausur, siehe Kofferklausur